Kenavo est un mot breton, qui peut se traduire en français par  : « Au revoir » (littéralement Ken : jusqu'à et a vo : ce qu'il y ait). 

Ce terme est utilisé dans le titre de plusieurs productions artistiques.

Musique 
 Kenavo deoc'h, gwir Vretoned, chant de chorale traditionnel en breton
 Kenavo deoc'h, mignoned ker, écrit par Roparz Hemon, sur l'air du chant écossais Auld Lang Syne
 Kenavo : chanson de Théodore Botrel en français
 Kenavo Monsieur Stravinsky : composition de Paul Castanier sur l'album Claviers celtiques (1979)
Kenavo Prizon Paris : troisième album de Claude Besson (1980)
 Kenavo : chanson de L'Année du rat, sur l'album C'sont les vaches qui vont être contentes (1997)
 Kenavo Glenmor : chanson d'Alan Stivell en hommage à Glenmor sur son album 1 Douar (1998)
 Kenavo : chanson de Gérard Jaffrès en français, sortie en 1999 et qu'il chante depuis à la fin de tous ses concerts. Elle apparaît sur les albums Au creux de ma terre (1999), Viens dans ma maison (2003) et Gérard Jaffrès en public (2010).
 Kenavo d'An Naoned (« Adieu aux Nantais ») : chanson écrite par Gilles Servat, interprétée sur son album Sous le ciel de cuivre et d'eau en duo avec Nolwenn Korbell (2005)
 Kenavo : chanson de The Terre-Neuve, sur l'album Chouchen (2008)
 Kenavo : chanson de Gwennyn, sur l'album Mammenn (2009)
 Kenavo Youenn Vras :  chanson écrite par Gilles Servat sur son album Ailes et îles (2011) en hommage à Youenn Gwernig, disparu en 2006.
 Kenavo : chanson de Cré Tonnerre en français (2015)

Littérature 
 Kenavo, Amerika !, un roman de Jakez Konan, Al Liamm (1986)
 Kenavo, my love, une pièce de théâtre écrite par Goulc'han Kervella en 1988 et jouée par Strollad ar Vro Bagan
 Kenavo ar c'hentañ er joaioù, un livre de Per Denez, Brud Nevez (1989)
 Kenavo, un roman de Serge Joncour, Flammarion (2000)
 Kenavo Monsieur Gauguin, un livre de Catherine Puget et Denise Delouche (2003)
 Kenavo Penn Sardin : Au revoir tête de sardine, roman de Philippe Payen, Cheminements (2008)
 Kenavo Maestro, un roman d'Aurélie Massé, Éditions Edilivre (2012)
 Kénavo, vaches, cochons, un livre pour enfants de Pauline Casters et Jean-François Miniac, Geste Éditions (2012)

Voir aussi 

 Les Kenavo : groupe champenois de rock celtique

Mot breton